Кайда́лов — русская фамилия.

 Кайдалов, Алексей Борисович (1940—2010) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН (2003).
 Кайдалов, Владимир Елпидифорович (1907—1985) — советский художник, народный художник Узбекской ССР.
 Кайдалов, Вячеслав Андреевич (1937—2007) — советский и российский философ, профессор ПермГТУ.
 Кайдалов, Константин Потапович (1917—1996) — артиллерист, Герой Советского Союза (1944).